Озиандер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Озиандер, Андреас  (1498—1552) — деятель немецкой Реформации, отец Лукаса Озиандера.
  (1787—1855) — немецкий гинеколог и уролог.
 Озиандер, Лотар (род. 1939) — немецко-американский футбольный тренер.
 Озиандер, Лукас (1534—1604) — пастор Евангелической церкви в Вюртемберге, церковный композитор.
  (1759—1822) — немецкий акушер, отец Иоганна Фридриха Озиандера.

Примечания